Марвин Кэмел (, родился 24 декабря 1951 в Ронане, Монтана, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой (Cruiserweight) весовой категории. Является экс-чемпионом мира по боксу по версиям МБФ (IBF) и ВБС (WBC). Обладатель первых чемпионских титулов в первой тяжёлой весовой категории по названным версиям.

Наилучшая позиция в мировом рейтинге: ???-й.

Результаты боёв

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 1970-х годов
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Международной боксёрской федерации